Geositta isabellina é uma espécie de ave da família Furnariidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Argentina e Chile.

Os seus habitats naturais são campos rupestres subtropicais ou tropicais.

Geositta
Aves descritas em 1864
Aves da Argentina
Aves do Chile